О странностях любви (фильм, 1936) — советский музыкальный фильм 1936 года, режиссёр Яков Протазанов.
 О странностях любви (фильм, 1983) — советский художественный фильм 1983 года, режиссёр Теодор Вульфович.